Ярошівська сільська рада — Сумська область, Роменський район
 Ярошівська сільська рада — Черкаська область, Катеринопільський район